Kilimani – circoscrizione del distretto urbano di Dodoma, in Tanzania
 Kilimani – circoscrizione del distretto di Kaskazini A, in Tanzania
 Kilimani – circoscrizione del distretto di Kondoa, in Tanzania
 Kilimani  – circoscrizione del distretto di Mjini, in Tanzania